aanhanger van separatisme
separatist in het vermogensrecht